Tuzluca (district), een Turks district in de provincie Iğdır
 Tuzluca (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Tuzluca